Forbidden Trails – film del 1920 diretto da Scott R. Dunlap
Forbidden Trails – film del 1928 diretto da Robert J. Horner
Forbidden Trails – film del 1941 diretto da Robert N. Bradbury